Хайльман () — фамилия. Известные носители:
 Хайльман, Лутц (род. 1966) — немецкий политик, член бундестага от левой партии Die Linke в 2005-2009 годах.
 Хайльман, Людвиг (1903—1959)— немецкий офицер, участник Второй мировой войны, генерал-майор, кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями и Мечами.
 Хайльман, Хорст (1923—1942) — радист абвера, антифашист, участник движения Сопротивления во время Второй мировой войны.